Tovinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tovinsaari (ö, lat 62,72, long 28,58), Norra Savolax, Nordöstra Savolax, 
 Tovinsaari (ö, lat 62,84, long 28,80), Norra Savolax, Nordöstra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar